Rafael Rojas puede referirse a:
Rafael Rojas (cantante) (1972-2011), cantante de tangos chileno.
Rafael Rojas (actor) (1961-), actor mexicano.
Rafael Rojas Gutiérrez (1961-), historiador y ensayista cubano residente en México.